

Zittard, hameau de la commune de Roerdalen dans la province du Limbourg
 Zittard, hameau de la commune de Veldhoven dans le Brabant-Septentrional

Voir aussi 
 Sittard

Homonymie de toponyme